Mézières est un nom propre français qui peut faire référence à :

Étymologie 
Mézières proviendrait du latin , dont la signification pourrait être « ruines » (d'où le français masures), ou « fortifications ».

Toponyme

France 
 Communes :
 Charleville-Mézières, département des Ardennes
 Mézières-au-Perche, Eure-et-Loir
 Mézières-en-Brenne, Indre
 Mézières-en-Drouais, Eure-et-Loir
 Mézières-en-Gâtinais, Loiret
 Mézières-en-Santerre, Somme
 Mézières-en-Vexin, Eure
 Mézières-lez-Cléry, Loiret
 Mézières-sous-Lavardin, Sarthe
 Mézières-sur-Couesnon, Ille-et-Vilaine
 Mézières-sur-Oise, Aisne
 Mézières-sur-Ponthouin, Sarthe
 Mézières-sur-Seine, Yvelines
 Prix-lès-Mézières, Ardennes
 Séry-lès-Mézières, Aisne

 Anciennes communes :
 Mézières, ancien chef-lieu des Ardennes, fusionné avec Charleville en 1966 pour former Charleville-Mézières
 On y trouvait l'École royale du génie de Mézières
 Mézières-sur-Issoire, ancienne commune de Haute-Vienne, fusionnée avec Bussière-Boffy en 2016 pour former Val d'Issoire

 Cantons :
 Mézières-Centre-Ouest, ancien canton des Ardennes
 Mézières-sur-Issoire, ancien canton de la Haute-Vienne

Suisse 
 Communes de Suisse :
 Mézières, canton de Fribourg
 Jorat-Mézières, canton de Vaud

 Ancienne commune :
Mézières, ancienne commune du canton de Vaud, fusionnée avec Carrouge et Ferlens en 2016 pour former Jorat-Mézières

Patronyme 

 Alfred Mézières (1826-1915), historien de la littérature, journaliste et homme politique français
 Françoise Mézières (1909-1991), kinésithérapeute française ayant développé la méthode dite méthode Mézières
 Jean-Claude Mézières (1938-2022), dessinateur de bande dessinée français
 Myriam Mézières (née en 1949), actrice, scénariste et chanteuse suisse
 Nicolas Le Camus de Mézières (1721-1789), architecte et théoricien de l'architecture français
 Philippe de Mézières (c. 1327–1405), homme de guerre et un écrivain français du Moyen Âge

Batailles 
 Siège de Mézières (Ardennes, 1521), bataille de la sixième guerre d'Italie
 Bataille de Mézières (Ardennes, 8-), bataille de la Première Guerre mondiale

Annexes

Articles connexes

Références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Toponymie française